The Truth About Women – film del 1924 diretto da Burton L. King
The Truth About Women – film del 1957 diretto da Muriel Box